Pfarrkirche Pinkafeld steht für folgende Pfarrkirchen in Pinkafeld, Burgenland:

 Evangelische Pfarrkirche Pinkafeld
 Katholische Pfarrkirche Pinkafeld